Vuka steht für:
 Vuka (Freistaat), Township in der Gemeinde Dihlabeng, Distrikt Thabo Mofutsanyana, Provinz Freistaat, Südafrika
 Vuka (Osijek-Baranja), Ort in der Gespanschaft Osijek-Baranja, Kroatien
 Vuka (Großgespanschaft), Großgespanschaft im Osten des unabhängigen Staats Kroatien
 Vuka (Fluss), rechter Nebenfluss der Donau in Kroatien

Siehe auch:
 VUCA, engl. Akronym für volatility, uncertainty, complexity, ambiguity